DTL steht für:
 Deutsche Textil Logistik
 Diode-Transistor-Logik
 Deutsche Triathlonliga
 Deutsche Turnliga
 Django Template Language, Templatesprache in Django (Framework)
 Downtown Line
 Dutch Type Library
 Deutsche Tinnitus-Liga
 Dynamic Template Language, ein proprietäres Dateiformat von Adobe Dreamweaver
 Direct-to-Lung, das direkte Einatmen des Dampfes einer E-Zigarette in die Lunge ohne den Dampf in den Mundhöhlen anzusammeln
 Detroit Lakes Airport (IATA-Code), Flughafen von Detroit Lakes, Becker County, Minnesota

Dtl. steht für:
 Deutschland

Siehe auch:

DTL